George Trimble House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Trimble House (Colonie, New York), NRHP-ID 85002750
 George Trimble House (Mechanicsburg, Pennsylvania), NRHP-ID 92000945